De Scouting wereldorganisatie Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe
 haar leden: 
In België Europascouts - België
 De Scouting wereldorganisatie Confédération Européenne de Scoutisme
 haar leden: 
In België Europe et Scoutisme